Академія Платона
 Афінська академія (сучасна) (або Національна академія Греції).

Райони Афін
 Академія
 Академія Платона